Csehország
Střelice, település a Brno-vidéki járásban
Střelice, település a Dél-plzeňi járásban
Střelice, település a Znojmói járásban